Malcolm kan syfta på:

 Malcolm – ett efternamn och personer med namnet
 Malcolm (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Malcolm Lincoln – enestnisk sångduo
 Malcolm (1986) – en australisk film
 Malcolm X (film) – en amerikansk film, 1992
 Malcolm – Ett geni i familjen – en amerikansk tv-serie, 2000–2006
 Malcolm (2002) – en svensk film

Geografi

USA 

 Malcolm, Alabama, ort, Washington County, 
 Malcolm, Nebraska, ort, Lancaster County,

Se även
 Malcolm Island

Robotskapade USAförgreningar